de afkorting voor astronomische eenheid
 de afkorting voor Amerikaans-Engels
 Applied Engineering, een voormalige Amerikaanse hardwareproducent

 een waternaam; zie Aa (waternaam)
 Ae (plaats), een plaats in Schotland

 .ae, het achtervoegsel van domeinnamen van de Verenigde Arabische Emiraten

Zie ook
 Æ (ligatuur)